Montvalent steht für folgende französische Gemeinden:

 Montvalent im Département Lot 
 okzitanischer Name von Monbalen im Département Lot-et-Garonne
 okzitanischer Name von Montvalen im Département Tarn